Fulton Township est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis : 
 Fulton Township (Illinois) ;
 Fulton Township (comté de Muscatine, Iowa) ;
 Fulton Township (comté de Webster, Iowa) ;
 Fulton Township (Pennsylvanie).

Fulton